

Biografia 

Fratello di Bonifacio (*? †1228), non succedette al padre Obizzo I perché morì prematuramente.

Ascendenza

Discendenza 
Azzo V ebbe due figli: 
 Azzo VI;
 Agnese d'Este, sposò in prime nozze Ezzelino II da Romano.

Note

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azzo 05